Hotel Pera Palas – hotel storico e museo di Istanbul
 Lago di Palas Tuzla – lago salato nella Turchia centrale
 Palas de Rei – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia
 Turbomeca Palas – motore turbogetto per velivoli leggeri